Oia, genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Linyphiidae.
 Oia, localité de Santorin, petit archipel grec relevant des Cyclades, en mer Égée.
 Oia, commune de la province de Pontevedra en Galice (Espagne).
 (110293) Oia, astéroïde de la ceinture principale nommé d'après Oia, localité de Santorin.

Homonymie de toponyme